Sebastian Schwarz (ur. 1985) – niemiecki siatkarz
 Sebastian Schwarz (ur. 2003) – niemiecki skoczek narciarski